Trystenik – miasto w Bułgarii, w obwodzie Plewen
 Trystenik – wieś w Bułgarii, w obwodzie Ruse

Zobacz też 
 Trstenik